Henry Davies peut faire référence à:

  (1804–1890), journaliste et éditeur britannique
  (1805–1881), juge en chef de la Cour d'appel de New York, 1866-1867
  (1824–1902), fonctionnaire colonial britannique, lieutenant-gouverneur du Pendjab
 Henry Eugene Davies (1836–1894), soldat américain, écrivain et avocat
  (1865–1934), joueur de cricket britannique
  (1970-), joueur de cricket anglais
  (1865–1950), général de l'armée britannique
  (1898–1975), général de l'armée britannique
Sir Henry Walford Davies (1869–1941), compositeur britannique
  (1914–2002),  barreur de canot de sauvetage
  (1753–1825), pasteur baptiste gallois

Voir aussi